Клімен (; ім'я означає «знаменитий») — ім'я декількох персонажів давньогрецької міфології:
 Клімен — цар Аркадії або Аргосу.
 Клімен — цар Орхомена (Беотія).
 Клімен — цар Олімпії.
 Клімен — батько Еврідіки, дружини Нестора
 Клімен — одне з імен Аїда.
 Клімен — син бога Геліоса, цар Беотії.
 Клімен — син Форонея.
 Клімен — син Геракла і Мегари, якого вбив батько.
 Клімен — один з женихів Пенелопи.